Santissima Annunziata – appellativo cristiano usati per indicare Maria, madre di Gesù, con particolare riferimento al momento dell'Annunciazione da parte dell'Arcangelo Gabriele 
 Ordine Supremo della Santissima Annunziata – onorificenza sabauda
 Oratorio della Santissima Annunziata – chiesa di Ferrara
Santissima Annunziata – rione del comune di Messina

Pagine correlate 
 Chiesa della Santissima Annunziata
 Basilica della Santissima Annunziata (disambigua)